

Personnes 
 Harriet Beecher Stowe (1811-1896), femme de lettres américaine.
 Harriet Braun (née en 19??), scénariste et productrice britannique.
 Harriet Tubman (1820-1913), militante en faveur de l'abolition de l'esclavage Afro-Américain.
 Harriet Walter (née en 1950), actrice anglaise.

Bateau 
 Hariet (1920) : Ancien nom du Wylde Swan, un haranguier à moteur construit en 1920 à Kiel, transformé en 2010 en une goélette à hunier utilisée comme navire-école néerlandais.

Film 
 Harriet : film sorti en 2019.

Biologie 
 Harriet, tortue géante des Galápagos ayant vécu 175 ans.